Rpm har flere betydninger:

 Revolutions per minute
 RPM Records, USA
 RPM Package Manager – system til installation af programmer på en Linux-maskine.
 Rounds per minute
 Raised pavement marker, på USA veje.
 RPM (magasin) – canadiske musikindustris udgivelse som indeholdt sang- og albumhitlister